Em computação, networking, literalmente  trabalho em rede, vem da atribuição do trabalho de se realizar tarefas em rede. No caso, com computadores interligados por cabeamento e equipamento pertinentes. 

Normalmente usa  protocolos de telecomunicações e  logiciários para fazer e gerir esse tipo de trabalho. Engloba também o estabelecimento de políticas operacionais e proceduras relacionada com este género de trabalho 

É muito utilizado em empresas, para compartilhamento de arquivos e em LAN Houses, para possibilitar que varias pessoas joguem numa mesma sala virtual.

Redes de computadores